Théâtre Maxime-Gorki est le nom porté par plusieurs théâtres : 
 Théâtre Maxime-Gorki à Berlin (Allemagne) ; 
 Théâtre Maxime-Gorki à Nijni Novgorod (Russie) ; 
 Théâtre dramatique académique Maxime Gorki à Rostov-sur-le-Don (Russie) ; 
 Théâtre Maxime-Gorki, ancien nom du Théâtre de la Foudre, au Petit-Quevilly (France).